Флаг муниципального образования Ахты́рское городское поселение Абинского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 24 сентября 2009 года решением Совета Ахтырского городского поселения № 438-с и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 5774.

Описание 
«Полотнище с отношением ширины к длине 2:3, состоящее из горизонтальных фигурных (выступающих двумя углами вверх) полос — голубой, узорной жёлто-зелёной (орнаментированной в виде листьев дуба, с неровным верхним краем) и жёлтой, в соотношении (у древка) 7:8:9. Верхняя полоса несёт белое, имеющее жёлтые детали, изображение сокола; нижняя полоса — чёрное изображение дозорной вышки и над ней — символическую каплю нефти».

Обоснование символики 
Флаг языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и экономические особенности городского поселения.

В октябре 1958 года два населённых пункта: станица Ахтырская и рабочий посёлок Ахтырский были объединены в один населённый пункт — посёлок Ахтырский.

Изображение чёрной дозорной вышки с чёрной каплей над ней символизирует нефтяной сектор экономики поселения и аллегорически указывает на посёлок нефтяников. Чёрный цвет символизирует постоянство, мудрость, достоинство.

Изображение серебряного сокола аллегорически указывает на станицу Ахтырскую и её основателей — казаков, а также символизирует храбрость, силу, мужество и свободу.

Голубой цвет (лазурь) символизирует чистое небо, честь, искренность, добродетель, возвышенные устремления.

Изломанная полоса, составленная из зелёных широко окаймлённых золотом листьев дуба, аллегорически указывает на залесённую, в том числе реликтовыми дубами, предгорную зону северных отрогов Кавказских гор, где частично расположены земли поселения.

Зелёный цвет символизирует природу, плодородие, жизнь, здоровье, покрытые зелёными лесами горы. Листья дуба символизируют отвагу и мужество.

Жёлтый цвет (золото) символизирует сельское хозяйство, хлеб, процветание, величие и прочность.

Примечания 

Флаги с изображением дубовых листьев
Флаги с изображением сокола